Aigues ist ein häufiger Name oder Namensbestandteil für geographische Objekte in Süd-Frankreich. Es sind dies:

 Aigues, Name des Unterlaufs des Rhône-Nebenflusses Eygues
 Aigues-Vives (Ariège), Gemeinde im Département Ariège
 Aigues-Vives (Aude), Gemeinde im Département Aude
 Aigues-Vives (Gard), Gemeinde im Département Gard
 Aigues-Vives (Hérault), Gemeinde im Département Hérault
 Aigues-Mortes, Gemeinde im Département Gard
 Aigues-Juntes, Gemeinde im Département Ariège
 Camaret-sur-Aigues, Gemeinde im Département Vaucluse
 Chaudes-Aigues, Gemeinde im Département Cantal
 Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Gemeinde im Département Cantal

Siehe auch:
 Aix